Hobson désigne :

Patronymes
 Allan Hobson (1933 -2021), neuropsychiatre américain
 Darington Hobson (1987-), basketteur américain
 Ernest William Hobson (1856-1933), mathématicien anglais
 Henry Hobson Richardson (1838-1886), architecte américain
 Jason Hobson  (1983-), joueur de rugby à XV anglais
 
John Atkinson Hobson (1858–1940), économiste et journaliste britannique.
John Gardiner Sumner Hobson (1912–1967), homme politique britannique.
 Leigh Hobson (1970-), coureuse cycliste canadienne
 Percy Hobson (1943-2022), athlète australien
 Thomas Hobson (1544-1631), connu pour l'expression « le choix de Hobson »
 Valerie Hobson (1917-1998), actrice britannique
 William Hobson (1792-1842), premier gouverneur de Nouvelle-Zélande

Toponymie

Aux États-Unis 
Hobson, ville située dans le Montana, aux États-Unis.

Au Royaume-Uni 
Hobson, dans le comté de Durham

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais